Sitio de Cumaná puede referirse a:
 Primer asedio de 1813, victoria patriota.
 Segundo asedio de 1817, victoria realista.
 Tercer asedio de 1821, victoria patriota.